Mine de Phoenix (Botswana)
 Mine de Phoenix (Nevada), États-Unis